Näsbyn kan syfta på:

Estland
Näsbyn, Estland – en by i Padis kommun

Sverige
Näsbyn, Hudiksvalls kommun en tätort i Hudiksvalls kommun, Gävleborgs län, tidigare utgjort en småort benämnd Näsbyn och Bredåker  
Näsbyn och del av Långhed – en av SCB beskriven småort i Ovanåkers kommun i Gävleborgs län
Näsbyn, Kalix - ett bostadsområde i Kalix Kommun

Se även 
Näsby